Коммунисти́ческая улица (до 1920 года — Гудимовская) — улица в Центральном и Железнодорожном районах Новосибирска. Начинается от улицы Революции и безымянного проезда, расположенного вдоль путей Западно-Сибирской железной дороги. Далее к ней примыкает улица Урицкого, затем пересекается с Советской улицей и Красным проспектом, потом соединяется с Серебренниковской улицей, после чего прерывается кварталом административных зданий и Октябрьской магистралью. Вторая часть улицы начинается от Каменской улицы и заканчивается, соединяясь с улицей Семьи Шамшиных.

Исторические здания 

На Коммунистической улице находится большое количество старинных зданий. Особенно много домов, построенных до 1917 года. Также есть строения 1920—1930-х годов.

Дореволюционный период 
 Дом по Коммунистической ул., 3 — деревянное здание, возведённое в 1900-х годах. Памятник архитектуры регионального значения.
 Дом по Коммунистической ул., 13 — здание, сооружённое в 1910-х годах. Изначально использовался в качестве жилого дома. Памятник архитектуры регионального значения.
 Дом купца А. И. Кагана — здание, владельцем которого был новониколаевский купец-хлеботорговец Арон Иосифович Каган. Дата постройки — 1908 год. В 1920 году дом был экспроприирован, после чего в нём расположился музей. С 1926 года в здании располагались сибирские краевые союзы потребкооперации. Памятник архитектуры регионального значения.
 Дом по Коммунистической ул., 16 — здание, построенное в 1915 году. Представляет из себя дом в стиле так называемого «деревянного модерна». Эксплуатировался как жилой дом. В настоящее время в доме располагается отделение милиции. Является памятником архитектуры регионального значения.
 Дом Б. М. Мировича — дом, сооружённый в 1900—1903 годах. Был жилым домом. Памятник архитектуры регионального значения.
 Дом мещанина М. М. Розенфельда — деревянное здание, сооружённое в 1906 г. Является памятником архитектуры регионального значения. Брандмауэрной стеной примыкает к другому деревянному дому, также являющемуся архитектурным памятником.
 Доходный дом мещанки М. Н. Пятковой — здание, принадлежавшее минусинской мещанке Пятковой Марии Николаевне. Период строительства — 1905—1906 годы. Был доходным домом. Во времена советской власти в здании некоторое время находились органы суда и финансов, в 30-е годы вновь использовался как жилой дом. С 1987 года признан памятником деревянного зодчества.

 Дом Г. Р. Бейлина — деревянный дом, сооружённый Григорием Рафаиловичем Бейлиным в 1906 году. Памятник архитектуры регионального значения.
 Дом усадьбы С. Я. Вагина —  двухэтажный деревянный дом, построенный в 1900—1903 годы. Владельцем здания был барнаульский купец Вагин Семён Яковлевич. Памятник архитектуры регионального значения.
 Дом И. Ф. Стихина — здание принадлежавшее Ивану Федоровичу Стихину. Точная дата строительства неизвестна. Является памятником архитектуры регионального значения.
 Дом И. Т. Сурикова — здание, сооружённое в начале 1900-х годов. Боковой частью вплотную примыкает к дому Молчанова, другому историческому зданию. Владельцем дома был Иван Тимофеевич Суриков. Второй этаж занимала гостиница «Новониколаевское подворье». Кроме того, в здании располагалась гостиница «Европа» (так называемые «номера»), а также магазин и торговый дом «Суриков и сыновья». В 1918 году в здании обосновался Союз профессиональных союзов и комитет новониколаевской организации РКП(б), а позже — типография Совнархоза № 2, где с 1921 года издавалась газета «Советская Сибирь».
 Дом купца И. С. Ефремова — дом, построенный в 1912 году. Является памятником архитектуры регионального значения.

 Особняк купчихи М. Д. Жернаковой — одноэтажный кирпичный дом, построенный в 1912 году. Памятник архитектуры регионального значения.
 Дом купца П. М. Зедайна — здание, сооружённое в 1912—1913 годах. Эксплуатировался как жилой дом. Памятник архитектуры регионального значения.

Советский период 
 «Дом с часами» — здание, спроектированное группой архитекторов Б. А. Гордеева и С. П. Тургенева. Также в создании дома принимал участие известный инженер В. Н. Никитин, главный конструктор Останкинской телебашни. Заказщик — Крайснаб. Дата строительства — 1931—1934 год.
 Дом-комбинат НКВД — конструктивистский дом-комплекс. Возводился с 1934 по 1936 год под руководством архитекторов Б. А. Гордеева, С. П. Тургенева, И. Т. Воронова. Памятник архитектуры регионального значения.
 Спортивный клуб «Динамо» — здание, построенное в 1928—1933 годах творческой группой, включающей в себя архитекторов Б.А. Гордеева, С. П. Тургенева и инженера В. Н. Никитина.

Музеи 
 Музей Н. К. Рериха
 Новосибирский музей игрушки

Организации 

Образовательные учреждения
 Новосибирский юридический институт, филиал Томского государственного университета
 Экселенс, школа

Библиотеки
 Новосибирская государственная областная научная библиотека
 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина

Деловые центры
 Евразия, бизнес-центр
 Антарес, бизнес-центр
 Most, бизнес-центр
 Фанат, бизнес-центр
 Бизнес-центр
 Офисный центр на Коммунистической, 48

Заведения общественного питания
 Домашние пельмени, пельменная
 Караван, кафе
 Шафран, кафе
 Шанхай, кафе

Прочее
 Администрация Новосибирского района
 Центральный оружейный салон
 Израильский культурный центр
 УФСБ по Новосибирской области

Галерея

См. также 
 Октябрьская улица
 Улица Максима Горького
 Улица Ленина

Примечания

Ссылки 
Улица Коммунистическая на 2ГИС
 Улица Коммунистическая на Google Street View

Улицы Новосибирска
Улицы по алфавиту
Улицы Железнодорожного района Новосибирска
Улицы Центрального района Новосибирска